Bufank es un grupo de rap zaragozano formado por Juez (productor), Hate (o Sho-Hai) (MC) y R de Rumba (DJ) (estos dos últimos forman parte del grupo Violadores del Verso).

Biografía 
Su rap empezó a sonar sobre 1990 pero su primera maqueta titulada Bufank vio la luz en 1996

Esta maqueta incluyó el tema "La historia interminable", en el que participaron todos los componentes de Violadores del verso. Aunque esta unión ya se había hecho anteriormente en la maqueta de Gangsta Squad "Esto es sólo un aviso" y también en la segunda maqueta de Kase-O.

El grupo se disolvió y dio paso a Violadores del Verso, formando parte de él todos los componentes de Bufank excepto Juez. Actualmente es un gran amigo del grupo, con el que colabora realizando trabajos de diseño gráfico para la marca creada por Violadores del Verso (Común 20).

Todavía el grupo ha seguido haciendo temas que han sido lanzados por R de Rumba en su disco y en un maxi.

Cabe destacar que la imagen de la carátula de la maqueta *"Bufank" pertenece al interior del Bar Brasil, lugar de reunión del grupo y más tarde de Violadores del Verso. En otros temas Sho Hai ha mencionado y manifestado su agrado por este céntrico bar Zaragozano.

Discografía 

"Bufank" (maqueta, 1996)
Mi aspecto (5:08)
Llévame a casa (5:00)
Dando a luz (4:24)
Bebiendo (3:34)
La historia interminable (8:09)
Historia de odio (4:36)
Dos veces feat. Rebel (5:03)
Yo tampoco soy de bufank (2:13)
Enciende la mecha (remix) (4:16)
Acariciando el suelo (3:21)
A tres bandas feat. General D, Presión & Labarta (6:17)

"Ciego De Sábado Noche" (maqueta, 1997)

Véase también 
Violadores del verso
Hip hop español
Dossier en VersosPerfectos.com

Grupos de música de Aragón
Grupos de rap de España